Руста́м Заи́рович Заби́ров (23 октября 1966) — советский и узбекский футболист, нападающий.

Карьера

Клубная 
Начинал карьеру в курган-тюбинском «Вахше» в 1987 году во второй лиге.

С 1989 по 1991 годы — в клубе высшей лиги «Памир». В дебютном матче за «Памир» против московского «Спартака» первым касанием забил гол в ворота Станислава Черчесова. «Памир» однако в итоге проиграл 2:6. Всего за три года сыграл 38 матчей, забил 3 мяча.

В середине 1991 года перешёл из «Памира» в клуб 1-й лиги «Новбахор». Во встрече, выигранной «Новбахором» со счётом 3:0, забил с пенальти гол в ворота «Зенита».

В 1992 и 1994—1995 годах играл в чемпионате Узбекистана за «Навбахор». В сезоне 1992/93 играл в Германии во 2-й бундеслиге за «Меппен», потом играл в клубе 4-й лиги «Бетцдорф». Также в первой половине 1990-х годов выступал в Малайзии.

В 1995 году появился в России, выступал за «Шинник» и «Рубин». С 1997 года играл в Узбекистане за клубы «Зарафшан», «Андижан», «Согдиана». В сезоне 2000—2002 годах выступал в Индии за клуб «Васко СК».

Тренерская 
В 2008—2010 годах тренировал Кызылкум.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Статистика на legioner.kulichki.com
 
 

Футболисты СССР
Футболисты Узбекистана
Игроки ФК «Хатлон»
Игроки ФК «ЦСКА-Памир»
Игроки ФК «Навбахор»
Игроки ФК «Меппен»
Игроки ФК «Шинник»
Игроки ФК «Рубин»
Игроки ФК «Зарафшан»
Игроки ФК «Андижан»
Игроки ФК «Согдиана»
Игроки ФК «Васко да Гама» Гоа
Футбольные тренеры Узбекистана
Тренеры ФК «Кызылкум»